UMB peut faire référence à :
 Université Mandé Bukari, une université située à Bamako, au Mali
 Université Marc-Bloch (ou Strasbourg II), une université située à Strasbourg, en France
 Université Matej Bel, en Slovaquie
 UMB est un collectif, qui signifie United Manipulation Broadcasting
 UMB est le sigle de l'Union Mondiale de Billard